The Estate steht für:

 The Estate (2011), britischer Spielfilm von Steven Drew
 The Estate (2020), US-amerikanischer Spielfilm von James Kapner
 The Estate, Originaltitel des britisch-US-amerikanischer Spielfilmes The Estate – Erben leicht verkackt von Dean Craig (2022)
 The Estate (Roman), Roman von Isaac Bashevis Singer (1969)

Siehe auch:
 Estate